Zdobycz - powieść Émile'a Zoli
Zdobycz - obraz Gustave’a Courbeta
Zdobycz wojenna - łupy wojenne
Zdobycz Robotnicza - osiedle mieszkaniowe w Warszawie